Il doppio del torneo di tennis Itu Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ricardo Acioly e Mauro Menezes che hanno battuto in finale José Daher e Eduardo Furusho 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (Campioni)
 José Daher /  Eduardo Furusho (finale)

 Xavier Daufresne /  Gerardo Martínez (semifinali)
 Martin Blackman /  Otis Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Itu Challenger 1991